Le nom Chelton peut faire référence à :

Patronyme 

 Tsilla Chelton (1919-2012), actrice française ;

Toponyme 
 , parc provincial canadien, à l'Île-du-Prince-Édouard.